

Geografia 
Gema  – comune di Castiglia e León

Sigle 
Società per i diritti di riproduzione meccanica e l'esibizione musicale: un'organizzazione dei diritti di esibizione tedesca 
Gikuyu, Embu, and Meru Association  – associazione delle etnie Gikuyu, Embu e Meru in Kenya
Global Engine Manufacturing Alliance: joint venture fra il Gruppo Chrysler e Mitsubishi Motors per lo sviluppo e la costruzione di motori, diventata interamente del Gruppo Chrysler nel settembre del 2009.

Sport 
André Matoso da Silva, detto Gema – cestista brasiliano

Altro 
 Gema – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Gemma